Assmann oder Aßmann steht für:
 Assmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Assmann-Psychrometer, meteorologisches Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit, siehe Psychrometer

Assmann oder Aßmann ist der Name folgender Unternehmen:
 Assmann Büromöbel GmbH & Co KG in Oldendorf (Melle) ist ein deutscher Büromöbelhersteller
 ASSMANN WSW components, ehemals Assmann Electronic GmbH, Hersteller von Steckverbindern, Kabeln und Kühlkörpern mit Zentrale in Lüdenscheid
 Assmann & Stockder, Maschinenfabrik in Stuttgart
 Aßmann (Nutzfahrzeuge), ehemaliger Nutzfahrzeughersteller in Eisenach
 J. Assmann Deutsche Anker-Uhren-Fabrik Glashütte i. Sa.
 Wolfgang Assmann (Unternehmen) in Bad Homburg vor der Höhe, fusioniert mit Uher

Siehe auch:
 Aschmann